Ipodrom (renbaan) - paardenrenbaan in Kiev, Oekraïne
 Ipodrom (metrostation) - metrostation nabij bovenstaande renbaan